RUP peut désigner :
 Rassemblement universel pour la paix mouvement antifasciste créé en 1936 par Willy Münzenberg.
 Rassemblement pour l'unité et la paix, un parti politique sénégalais
 , titre accordé dans certains pays à des associations ou fondations.
 Région ultrapériphérique, nom donné aux régions faisant partie de l'Union européenne mais situées très largement en dehors du continent européen, dont les départements d'outre-mer français.
 , une des méthodologies pour le cycle de développement d'un logiciel.
 Registre unique du personnel